El Cajon – miasto w USA, w stanie Kalifornia
 El Cajón – zbiornik retencyjny w Hondurasie
 El Cajón – zapora wodna w Hondurasie